elektromos szikra, szikrakisülés
 Szikra, Teleki Sándorné (1864–1937) írói álneve
 Szikra, Garret Williams 1998-as filmje
Földrajz
 Szikra (németül: Sieggraben), ausztriai település Burgenlanban
 Szikra Lakitelek egy külterülete
 Szikra megállóhely, ez utóbbit kiszolgáló vasúti megállóhely
Sajtó
 Szikra (Iszkra), orosz kommunista lap
 Szikra, 1930-ban és 1931-ben Párizsban megjelent magyar nyelvű kommunista lap
Hasonló nevek
 Budapesti Szikra Nyomda, a Kossuth Nyomda elődje 1950-től 1956-ig 
 Pécsi Szikra Nyomda (előtte Baranya megyei Szikra Nyomda néven, de elődje az 1868-ban alapított Taizs-nyomda volt) 1949-től ezen a néven működő nyomda , mely 1949. december 28-tól a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt. nyomdai üzemének államosításakor annak épületében működött   
 Szikra Könyvkiadó – a Kossuth Kiadó elődje
 Szikra Mozgalom, 2019-ben létrejött magyarországi baloldali politikai mozgalom